Fatehpur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Fatehpur (stad), de hoofdstad van het Indiase district Fatehpur
 Fatehpur (Barabanki), een plaats in het Indiase district Barabanki